Weinmann steht für:
 Weinmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Villa Weinmann in Ústí nad Labem

Weinmann ist der Name folgender Unternehmen:
 Weinmann (Fahrradkomponenten), Schweizer Fahrradkomponentenhersteller
 Weinmann Geräte für Medizin, deutscher Medizintechnikhersteller

Siehe auch:
 Nikolaus Wynmann (1510–um 1550), Schweizer Humanist und Philologe
 Weinman